est une expression anglaise signifiant « en public à Marciac ». Elle peut faire référence à :
 Live in Marciac (album de Biréli Lagrène), sorti en 1994
 Live in Marciac (album de Brad Mehldau), enregistré en 2006 et sorti en 2011.